Кожухова — русская фамилия; женская форма мужской фамилии .
 Кожухова, Валентина Васильевна (род. 1950) — российский политик.
 Кожухова, Мария Алексеевна (1897—1959) — советская балерина, педагог.
 Кожухова, Ольга Константиновна (1922—2007) — русская советская писательница.